Het seizoen 2019/2020 was het 25e jaar in het bestaan van de Zwolse basketbalclub Landstede Hammers. Voorafgaand aan het seizoen werd de naam van de club gewijzigd van Landstede Basketbal naar Landstede Hammers, deze naam werd van 1996 tot 1999 ook gebruikt. De club kwam uit in de Dutch Basketball League en eindigde in de reguliere competitie op de eerste plaats. Het seizoen werd echter op 20 maart afgebroken door de Coronapandemie. Omdat het team bij het stilleggen van de competitie op de eerste plaats stond werd het ingeschreven voor de FIBA Europe Cup in het seizoen 2019/20. In de NBB-Beker werd in de halve finale verloren van Donar. Na het landskampioenschap in het vorige seizoen mocht het team uitkomen in de Supercup, de wedstrijd tegen Zorg en Zekerheid Leiden werd afgesloten met 87–68 winst.

Selectie

Transfers

Aangetrokken

Vertrokken

Wedstrijdstatistieken

Supercup

Dutch Basketball League

 Speelronde 21 tot en met 32 werden door de Coronapandemie uitgesteld tot 31 maart. Dit werd twee dagen later aangepast tot tenminste 2 mei. Later die week werd het duidelijke dat de gehele competitie werd beëindigd.

FIBA Europe Cup

Groepsfase

Tweede ronde

NBB-Beker

Zie ook
 Landstede Hammers
 Dutch Basketball League seizoen 2019/20
 NBB-Beker seizoen 2019/20
 Supercup seizoen 2019/20

Voetnoten

2019/20
Nederlandse basketbalclub in het seizoen 2019/20